Комплутенские анналы лат. Annales Complutenses — составленные на латинском языке не ранее сер. XII в. исторические заметки г. Алькала-де-Энарес (Комплутум). Охватывают период до 1126 г. Содержат сведения по истории Реконкисты в Испании.

Издания 
 Annales Complutenses // España sagrada, Tomo 23. Madrid. 1767.

Переводы на русский язык 
 Комплутенские анналы в переводе М. В. Нечитайлова на сайте Восточной литературы

 Комплутенские анналы в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточной литературы

Примечания 

Испанские хроники
История Испании